Афонсу-Клаудиу:

 Афонсу-Клаудиу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Афонсу-Клаудиу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.